Nimbus har flere betydninger:
 Nimbus Film − et dansk filmselskab
 Nimbus (motorcykel) − en dansk motorcykelfabrikant